

Kolderveense Bovenboer, un hameau de la commune de Meppel.
 Nijeveense Bovenboer, un hameau de la commune de Meppel.